Fagnani – famiglia nobile milanese
Antonietta Fagnani Arese – nobildonna italiana
Francesca Fagnani – giornalista italiana
Federico III Fagnani – politico e letterato italiano
Leopoldo Fagnani – partigiano italiano
Maria Emilia Fagnani –  nobildonna inglese di discendenza italiana
Nina Fagnani – pittrice americana 
Prospero Fagnani – giurista italiano
Raffaele Fagnani – giurista e letterato italiano